IFK Österåker Fotboll är en svensk fotbollsklubb i Åkersberga i Österåkers kommun, nordost om Stockholm.

IFK Österåker grundades som en flersektionsförening den 18 februari 1928, genom sammanslagning av de två klubbarna Runö IF och Åkersberga IF. IFK står för Idrottsföreningen Kamraterna. IFK Österåker är idag en alliansförening uppdelad i separat drivna sektionsföreningar, som fotboll, ishockey, bordtennis och konståkning. IFK Österåker Fotboll är sektionsföreningen för fotboll.

Klubbens hemmaplan är Åkersberga IP och klubbens färger är vitt och blått.

Klubben har på herrsidan spelat i division 2 fem gånger sedan 1990. 2011 spelade man i division 4 men från och med 2012 har man spelat i division 3.

Klubbens motto är Fotboll för alla.

Spelare

Framgångsrika fotbollsspelare 
IFK Österåker har fostrat ett par framgångsrika fotbollsspelare genom åren, bland annat landslagsspelaren Alexander Östlund, klubbens mest framgångsrika spelare genom tiderna. Även Thomas Lagerlöf (AIK, FK Lyn och IF Brommapojkarna) har IFK Österåker som moderklubb.

Källor

Externa länkar 
IFK Österåker Fotboll

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar i Österåkers kommun
Sportklubbar bildade 1928